Are se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale 
 Are, comună în Estonia
 Åre, comună în Suedia

Localități
 Are, târgușor (centru urban) în Estonia
 Are, sat în Estonia
 Åre, sat în Suedia

Diverse
 Are, râu în Estonia
 Are, limbă vorbită în Papua-Noua Guinee